Gracze ist der Name folgender Orte in Polen:
 Gracze (Kamionka Wielka) in der Woiwodschaft Kleinpolen
 Gracze (Niemodlin) in der Woiwodschaft Oppeln